Minori kan syfta på:

 Minori (företag) – en spelutvecklare

Geografi

Italien 

 Minori, Kampanien, Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar